Le terme « Rossano » peut faire référence à :

Patronyme 

  (1940-2011), journaliste, écrivain et professeur d'université italien ;
  (née en 1953), joueuse de bridge italienne ;
  (née en 1973), sculpteuse et peintre polonaise ;
  (1946-2012), médecin, psychiatre et psychanalyste italien ;
  (1835-1912), peintre italien ;
  (né en 1924), boxeur uruguayen ;
  (?-2021), auteur et historien américain ;
 Giorgio Rossano (1939-2016), footballeur italien ;
  (1935-2007), acteur et réalisateur de télévision brésilien ;
  (1907-?), magistrat italien ;
 , pianiste, chef d'orchestre et compositeur argentin ;
  (1923-1991), évêque et théologien italien ;
  (né en 1974), acteur et humoriste mexicain ;
 Didar Fawzy-Rossano (1920-2011), révolutionnaire égyptienne.

Prénom 

 , prénom masculin ;
  (1946-1976), chanteur italien ;

Toponyme 

 Rossano, hameau italien ;
 , hameau italien ;
 Rossano Veneto, commune italienne ;
 , hameau italien ;
 , hameau italien ;
 , hameau italien ;
 Corigliano-Rossano, commune italienne ;
 , hameau italien.

Autres 

 , marque finlandaise ;
 l'archidiocèse de Rossano-Cariati, archidiocèse italien ;
 le , site archéologique italien.

Voir aussi